Cultura di Adlerberg – cultura dell'antica età del bronzo sviluppatasi in Germania
Julija Fëdorovna Adlerberg – nobildonna russa
Vladimir Fëdorovič Adlerberg – generale russo